Элгаард () — деревня в коммуне Доллеруп управления Лангбаллиг (с 1970 года) района Шлезвиг-Фленсбург земли Шлезвиг-Гольштейн Федеративной Республики Германия.

Происхождение названия 
Деревня Элгаард названа в честь старинной усадьбы Элгаард. Согласно государственным архивам, усадьба Элгаард была Главным двором в поместье Уневатт.

В старинных церковных книгах усадьбу Элгаард называют «благородная усадьба Элгаард». Само слово «Элгаард» датского происхождения. «Элл» — ольха, а «гаард» — «укреплённый».

История 

По неясной причине после 1880 года усадьба Элгаард исчезла, тогда как новая усадьба Элгаард, построенная в 1881 году существует до сих пор.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Шлезвиг-Гольштейна